Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Rock () :
le comté de Rock, situé dans l'État du Minnesota ;
le comté de Rock, situé dans l'État du Nebraska ;
le comté de Rock, situé dans l'État du Wisconsin.